Kansas Pacific Railway – storica società ferroviaria che operava nella parte occidentale degli Stati Uniti nel tardo XIX secolo. Costruì una linea ferroviaria che andava dal Kansas fino al Colorado (la "Kansas Pacific")
L'assalto al Kansas Pacific (Kansas Pacific) – film statunitense del 1953 diretto da Ray Nazarro